Sigismondo I d'Este (1433-1507)
 Sigismondo d'Este (1480-1524)
 Sigismondo II d'Este (m. 1561)
 Sigismondo d'Este (1577-1628)
 Sigismondo III d'Este (1647-1732)